Гласные средне-нижнего подъёма — разновидность гласных звуков, которые произносятся с относительно низким поднятием соответствующей части языка в ротовой полости.

Иногда гласные средне-нижнего подъема называют полуоткрытыми, поскольку во время артикуляции спинка языка поднимается к нёбу на 1/3 общей высоты ротовой полости, а рот приоткрывается у́же, чем во время произношения гласных нижнего подъёма.

В соответствии с Международным фонетическим алфавитом к гласным средне-нижнего подъёма относятся: